«Аленький цветочек» — легендарный спектакль Театра имени Пушкина. Входит в Книгу рекордов России как «самый продолжительно идущий детский спектакль». Премьера состоялась 30 декабря 1950 года. В январе 2011 года был сыгран в 4000-й раз. За время существования постановки её посмотрели более 3 миллионов зрителей.

Краткое содержание 

Спектакль основан на знаменитой сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» о любви и бескорыстной дружбе, которые умеют творить чудеса.

Попросила Алёнушка отца, отправляющегося в заморское путешествие, привезти ей в подарок аленький цветочек. Долго пришлось купцу странствовать, прежде чем сумел он отыскать таинственную землю, где рос цветок. Просьбу дочери купец выполнил: сорвал цветочек, да вот только принадлежал он чудищу, жившему там, и взамен пожелало оно, чтобы купец остался на острове или прислал вместо себя одну из своих дочерей…

Авторы спектакля 

 Авторы пьесы – Ирина Карнаухова и Леонид Браусевич
 Режиссёр-постановщик – Леонид Лукьянов
 Режиссёр – Степан Бубнов
 Художник – Яков Штоффер
 Композитор – Александр Метнер

Действующие лица 
 Купец — Виктор Васильев, Андрей Терехин
 Алёнушка — Мария Андреева-Яворская, Анна Бегунова, Виктория Триполина
 Капа — Екатерина Клочкова, Наталья Корогодова
 Фиса — Мария Андреева-Яворская, Ирина Петрова
 Антон — Александр Анисимов, Алексей Воропанов, Николай Кисличенко, Алексей Рахманов
 Няня — Нина Марушина, Мария Осипова, Елена Ситко
 Баба-Яга — Владимир Григорьев, Юрий Румянцев
 Леший — Андрей Дубовский, Виталий Едининсков
 Кикимора — Инна Кара-Моско, Анастасия Лебедева
 Чудище — Алексей Дадонов, Владимир Жеребцов, Антон Феоктистов

Ссылки 
 Страница спектакля на сайте Театра имени Пушкина

Примечания 

Спектакли по алфавиту
Спектакли СССР
Спектакли 1950 года
Драматические спектакли 1940-х годов
Спектакли Московского театра им. Пушкина
Спектакли СССР 1950-х годов
Драматические спектакли СССР